Das Nibelungenlied steht für:
 Das Nibelungenlied (Niendorf), Werk von Martin Anton Niendorf, 1854
 Das Nibelungenlied (Johnson), in Prosa übertragen von Uwe Johnson und Manfred Bierwisch, 2006
 Das Nibelungenlied (Hörspiel), Hörspiel unter der Regie von Beate Andres, 2008

Siehe auch:
 Nibelungenlied, mittelalterliches Heldenepos